Maxmilián František Habsbursko-Lotrinský (8. prosince 1756 Vídeň – 26. červenec 1801 zámek Hetzendorf Vídeň) byl velmistrem Řádu německých rytířů v letech 1780 – 1801 a münsterským biskupem v letech 1784 – 1801.

Narodil se jako nejmladší syn/poslední dítě ze šestnácti potomků císařovny Marie Terezie a jejího manžela Františka I. Štěpána Lotrinského, čímž byl již od dětství předurčen pro duchovní stav. Kromě toho, že byl kolínským arcibiskupem a münsterským biskupem, stal se roku 1769 koadjutorem velmistra řádu německých rytířů, svého strýce Karla Alexandra Lotrinského a roku 1780 se stal sám velmistrem tohoto řádu, jehož byl posléze reformátorem. Byl vyznavač idejí osvícenství a mecenáš kultury a umění (umožnil například mladému Beethovenovi studovat u Josepha Haydna).

Ke konci života byl Maxmilián František upoután na lůžko – trpěl otylostí, spavostí, depresemi a srdeční nedostatečností. Zemřel po dlouhé nemoci 26. července 1801 na zámku Hetzendorf u Vídně. Jako člen habsburské dynastie byl pohřben v tzv. Nové kryptě císařské hrobky kapucínského kláštera ve Vídni, jeho srdce však je uloženo v loretánské kapli vídeňského kostela sv. Augustina.

Vývod z předků

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Maxmilián František
Maxmilián František
Velmistři řádu německých rytířů
Narození 8. prosince
Narození v roce 1756
Úmrtí 26. července
Úmrtí v roce 1801
Muži